La rue de la Martinière peut désigner :
 la rue de la Martinière, une rue de Nantes.
 la rue de la Martinière, une rue du 1 arrondissement de Lyon.

Notes et références